Il singolare maschile del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Tony Roche 6-7 6-1 6-1 7-5.

Teste di serie 
 Vitas Gerulaitis (campione)
 Ken Rosewall (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Pacific Tennis Classic 1977